Seznam divizij z zaporedno številko 59.

Seznam 
 Pehotne
 59. (staffordširska) pehotna divizija (Združeno kraljestvo)
 59. pehotna divizija (Wehrmacht)
 59. pehotna divizija »Cagliari«
 59. pehotna divizija (ZDA)
 59. gardna strelska divizija (ZSSR)

Glej tudi